Ghost Squad – serie televisiva britannica trasmessa dal 1961 al 1964
Ghost Squad (The Ghost Squad) – serie televisiva britannica trasmessa nel 2005
Ghost Squad – videogioco del 2007
Ghost Squad – film del 2015